London se kao naziv gradova i naselja može odnositi na:

 London, glavni i najveći grad Velike Britanije te najpoznatiji grad tog naziva.
 London, Ontario, grad u kanadskoj saveznoj provinciji Ontario.
 U SAD-u trenutačno postoji 17 manjih gradova i naselja tog naziva.

London također može biti i prezime koje se najčešće susreće u državama engleskog govornog područja.